Rusinowo peut désigner: 
 Rusinowo,  village de Pologne situé dans la gmina de Tuczno
 Rusinowo, village de Pologne situé dans la gmina de Wałcz